Bosco Eliceo bianco
Bosco Eliceo Merlot
Bosco Eliceo Sauvignon
Bosco Eliceo Fortana